Singin’ in the Rain (рус. перевод: «Пою под дождём») — американская песня (впервые издана в 1929 году) И.Х. Брауна на стихи А.Фрида. Получила широкую известность после того как её в 1952 году исполнил (обставив собственной хореографией) Джин Келли в кинофильме «Поющие под дождём». В США песня популярна до наших дней, о чём свидетельствует составленный в 2004 году рейтинг американских кинокритиков, где песня «Singin’ in the Rain» занимает третье место в списке.

С музыкальной точки зрения песня не содержит никаких (гармонических, ритмических) изысков. Она написана в мажорном ладу (мелодия за исключением каденции — пентатоническая), форма песни строфическая (нет припева или какого-либо другого рефрена).

Фильмы, в которых звучит песня 

 Развод (1930)
 Старый тёмный дом (1932)
 Поющие под дождём (1952)
 К северу через северо-запад (1959)
 Заводной апельсин (1971)
  (анимационный) (1978)
 Крепкий орешек (1988)
 А как же Боб? (1991)
 Дживс и Вустер (1991)
 Леон (1994)
 Годзилла (1998)
 Шанхайские рыцари (2003)
 Роботы (2005)
 Хор, эпизод The Substitute (2010)
 Стажёр (2015) 
 Вавилон (2022)

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Песни на английском языке
Дождь
Песни 1929 года
Песни Джина Келли